Saros 149 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 21 augustus 1664 t/m 28 september 2926. Deze serie duurt 1262 jaar en 38 dagen, bevat 71 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 13 t/m 83.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus